Haselbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Haselbacher (* 1952), österreichischer Unternehmer und Basketballspieler
 Hermann Haselbacher (1935–2017), österreichischer Ingenieurwissenschaftler
 Jochen Haselbacher (* 1943), deutscher Sportfunktionär und Politiker (CDU)
 Karl Haselbacher (1904–1940), deutscher Gestapobeamter
 René Haselbacher (* 1977), österreichischer Radprofi
 Richard Haselbacher (1885–1918), deutscher Pfarrer und Politiker

Haselbacher bezeichnet
 Emaillierwerk Hannover Haselbacher, kurz auch Emaillierwerk Hannover (EMHA), 1925 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Mellendorf in der Wedemark